Urbani bezeichnet:

 Urbanstag (25. Mai)

Urbani ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Urbani (1956–2003), italienischer Arzt
 Dino Urbani (1882–1958), italienischer Fechter
 Giovanni Urbani (1900–1969), Erzbischof und Patriarch von Venedig
 Giuliano Urbani (* 1937), italienischer Politologe und Politiker
 Massimo Urbani (1957–1993), italienischer Jazz-Saxophonist
 Simone Urbani (* 1992), italienischer Skilangläufer
 Valentino Urbani, Kastratensänger Alt und Tenor